El nombre Quiteria puede hacer referencia a:

 Santa Quiteria, mártir cristiana del siglo II.
 Ermita de Santa Quiteria, varias ermitas con advocación a Santa Quiteria .
 Iglesia de Santa Quiteria, en Casas de Ves (España).
 Minas de Santa Quiteria, localidad de la provincia de Toledo (España).
 Microrregión de Santa Quitéria, área geográfica brasileña.
 Puente de Santa Quiteria, en la provincia de Castellón (España).